Осовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Осовка — деревня в Куйбышевском районе Калужскойая области.

Украина 
 Осовка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Осовка — село в Черняховском районе Житомирской области.